standard dell'International Committee for Information Technology Standards
T-13 –  cacciacarri belga